Кови́льне (до 1944 року — Манай, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Примітки

Джерела